Pułki artylerii noszące numer „2”:

Polskie 
 2 Pułk Artylerii Fortecznej w Krakowie (1918) → 2 pac
 2 Pułk Artylerii Ciężkiej w Krakowie (1918) → 1 Pułk Artylerii Wałowej (1918-1919) → 2 Pułk Artylerii Górskiej (1919) → 6 Pułk Artylerii Polowej 
 2 Przemyski Pułk Artylerii Ciężkiej (1918-1919) → 4 pac (1919-1921) → 4 dac
 2 Krakowski Pułk Artylerii Polowej (1918-1919) → 3 Pułk Artylerii Polowej Legionów
 2 Pułk Artylerii Polowej we Włoszech (1919) → 7 Pułk Artylerii Polowej (1919) → 113 Kresowy Pułk Artylerii Polowej (1919-1920) → 18 Pułk Artylerii Polowej 
 2 Pułk Artylerii Ciężkiej Wielkopolskiej (1919) → 15 pac wlkp → 15 i 30 dac 
 2 Pułk Artylerii Ciężkiej Legionów (1919) → 1 pac Leg. → 1 dac Leg. i 21 dac
 2 Pułk Artylerii Ciężkiej Legionów (1919) → 2 dac Leg.
 2 Pułk Artylerii Polowej Legionów (1919-1931) → 2 pal Leg.
 2 Pułk Artylerii Polowej (1919) → 11 Kresowy Pułk Artylerii Polowej (1919-1921) → 22 Pułk Artylerii Polowej
 2 Pułk Artylerii Polowej Wielkopolskiej (1919) → 17 Pułk Artylerii Polowej Wielkopolskiej
 2 Litewsko-Białoruski Pułk Artylerii Polowej (1920) → 20 Pułk Artylerii Polowej
 2 Pułk Artylerii Polowej Wojsk Litwy Środkowej (1920-1921) → 29 Pułk Artylerii Polowej
 2 Pułk Artylerii Konnej (1921)
 2 Pułk Artylerii Ciężkiej Ziemi Chełmskiej im. Hetmana Jana Zamoyskiego (1921-1939)
 2 Pułk Artylerii Górskiej (1922-1927) → 1 Pułk Artylerii Górskiej (1927-1931) → 1 Pułk Artylerii Motorowej (1931-1939) 
 2 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów (1932-1939)
 2(202) Modliński Pułk Artylerii Ciężkiej (1940)
 2 Warszawski Pułk Artylerii Lekkiej (1940)
 2 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej (1942-1947)
 2 Pułk Artylerii Motorowej (1943-1947)
 2 Pułk Artylerii Przeciwpancernej (1943-1944) → I/2 pappanc (1944-1945) → 4 pappanc
 2 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Lekkiej (1943-1944) → I/2 paplot (1944-1945) → 4 paplot
 2 Pułk Artylerii Przeciwpancernej (1945-1947)
 2 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Lekkiej (1945-1947)
 2 Pułk Artylerii Lekkiej (1943-1957) → 2 pa
 2 Pułk Artylerii (1957-1992) → 2 pa Leg.
 2 Pułk Artylerii Legionów im. Króla Władysława IV (1992-1995) → 2 pam Leg.
 2 Pułk Artylerii Mieszanej Legionów im. Króla Władysława IV (1995-2001) → 2 pa Leg.
 2 Pułk Artylerii Legionów im. Króla Władysława IV (2001-2011)

Austro-węgierskie 
 2 Pułk Artylerii Polowej (1854–1885) → 10 Pułk Artylerii Korpuśnej (1885–1894) → 1 Pułk Artylerii Korpuśnej (1894–1908) → Pułk Haubic Polowych Nr 1 (1908–1915)
 2 Pułk Artylerii Korpuśnej (1885–1908) → Pułk Haubic Polowych Nr 2 (1908–1915)
 2 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 2 (1908–1916) → Pułk Haubic Polowych Nr 5 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 105 (1918)
 Pułk Armat Polowych Nr 29 (1908–1916) → Pułk Artylerii Polowej Nr 2 (1916–1918)
 Pułk Artylerii Fortecznej Nr 2 (1891–1918)
 2 Pułk Artylerii Górskiej (1908–1913) → Pułk Artylerii Górskiej Nr 8 (1913–1918)
 Pułk Artylerii Górskiej Nr 2 (1915–1918)
 Pułk Ciężkiej Artylerii Polowej Nr 2 (1915–1918)
 Pułk Artylerii Ciężkiej Nr 2 (1918)
 Pułk Artylerii Konnej Nr 2 (1917–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 2 K (1918)
 2 Pułk Armat Polowych Honwedu (1914–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 51 (1918)
 Rezerwowy Pułk Armat Polowych Obrony Krajowej Nr 2 (1916–1917) → Rezerwowy Pułk Armat Polowych Nr 202 (1917–1918)
 Rezerwowy Pułk Haubic Polowych Obrony Krajowej Nr 2 (1916–1917) → Rezerwowy Pułk Haubic Polowych Nr 202 (1917–1918)
 Pułk Artylerii Górskiej Obrony Krajowej Nr 2 (1917) → Pułk Artylerii Górskiej Nr 202 (1917–1918)

Niemieckie 
 2 Pułk Artylerii Polowej Gwardii Cesarstwa Niemieckiego sformowany 24 października 1872, stacjonował w garnizonie Poczdam
 2 Pułk Artylerii Polowej (1 Pomorski) sformowany 24 listopada 1808, stacjonował w garnizonach: Kołobrzeg (Colberg) i Białogard (Belgard), wchodził w skład II Korpusu Armijnego
 2 (18) Brandenburski Pułk Artylerii Polowej